Владимир Александрович Герино́вич (; 1883, г. Сокаль Австро-Венгрия (ныне Львовская область Украина) — 7 июля 1949, Львов, УССР) — украинский географ, историк, краевед Подолья, педагог, доктор географических наук, доктор исторических наук, профессор (с 1922), член Каменец-Подольского научного общества при Украинской академии наук (с 1925).

Биография 
Окончил философский факультет Львовского университета в 1909 году. Учительствовал во Львове и Самборе. В начале Первой мировой войны был мобилизован в австро-венгерскую армию. С 1914, находясь на фронте, получил пять ранений.

Участник провозглашения Западно-Украинской Народной Республики. В 1918—1919 годах был референтом президента Украинского Национального Совета Е. Петрушевича.

17 июля 1919 года вместе с войсками Западно-Украинской Народной Республики прибыл в Каменец-Подольский, где в 1919—1921 был приват-доцентом государственного украинского университета, в котором преподавал географию.

В 1921—1928 и 1929—1930 годах — декан факультета социального воспитания, профессор, с октября 1923 по сентябрь 1928 года — ректор Каменец-Подольского института народного образования. За годы пребывания в Каменце стал организатором краеведческого движения, исследовал и популяризировал в местной прессе и научных изданиях геоморфологию, геологию, экономическую географию, историю, археологию района г. Каменец-Подольского и Подолья в целом.

В начале июня 1926 года принял участие как член советской делегации в работе Всеславянского конгресса географов и этнографов в Польше. В сентябре 1926 присутствовал на праздновании 80-летия со дня рождения М. С. Грушевского в Киеве. На рубеже 1920—1930-х гг. много внимания уделял геолого-минералогическому изучению Подолья.

Участник Первой всеукраинской краеведческой конференции от Подолья. В 1926—1930 гг. от НИИ географии и картографии входил в состав Украинского комитета краеведения. Печатался в журнале «Краєзнавство».

С октября 1928 по март 1929 жил в Харькове, где заведовал кафедрой антропогеографии Украинского научно-исследовательского института географии и картографии. В 1930—1932 гг. — профессор Московского геологоразведочного института (МГРИ).

В декабре 1932 научная и творческая деятельность В. Гериновича была прервана арестом. На следствии он вынужден был признать себя виновным «в контрреволюционной деятельности». С конца декабря 1933 до 1946 находился в сталинских концлагерях. После освобождения проживал в Вологодской области, с 1946 г. — во Львове, где заведовал кафедрой во Львовском торгово-экономическом институте.

Умер в 1949. 

В 1989 году посмертно реабилитирован.

Избранная библиография 
Автор трудов по теории и методике географической науки, физической и экономической географии, истории Украины и еë регионов:
 Нарис економічної географії України. Частина географічна. — Кам’янець на Поділлю, 1921. — Т. 1-2;
 Толтры Західного Поділля. — К.-П., 1930;
 Кам’янеччина. Ч. І. Природа. — К.-П., 1926; Ч. 2. Населення, його економ, діяльність. — К.-П., 1927;
 Природничі виробничі сили Кам’янеччини. — К.-П. 1930.-46 с.;
 До історії Кам’янець-Подільського інституту народної освіти. — К.-П., 1927 — 23 с.;
 Екскурсант Кам’янеччини. — К--П., 1928.- 104 с.;
 Кам’янець на Поділлі. // Краєзнавство. — Харків, 1930. — № 1-5. — С. 8-16;
 Стоянки неолітичної людини біля с. Велика Мукша Китайгородського р-ну на Кам’янеччині. // Зап. Кам.-Под. ін-ту нар. освіти. — К.-П., 1926.- Т. 1. — С. 14-17;
 Нововідкриті трипільські стоянки на Кам’янеччині. // Науковий збірник за рік 1926.-К., 1926.- С. З-6;
 Євреї в Кам’янці (До історії заселення Кам’янеччини. // Краєзнавство. — 1929.- № 3-10. — С. 44-48;
 Вірмени у Кам’янці. // Краєзнавство. — 1928.-№ 1. — С. 20- 25.

Примечания

Литература 
 Завальнюк О. М. Геринович Володимир Олександрович — ректор Кам’янець-Подільського інституту народної освіти — Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 27 с.;
 Островий В. М. Постать В. О. Гериновича у працях подільських дослідників (1991—2007 рр.) // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський, 2007. — Т. 10. — С. 72-77.

Географы Украины
Историки Украины
Краеведы Украины
Ректоры Каменца-Подольского национального университета
Педагоги Украины
Доктора географических наук
Доктора исторических наук
Выпускники Львовского университета
Участники Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Учёные, репрессированные в СССР

Географы СССР
Посмертно реабилитированные в СССР